Sitarz ist der Familienname folgender Personen:

 Witold Sitarz (* 1945), polnischer Politiker